Matilda Karolína Bavorská (Mathilde Karoline Friederike Wilhelmine Charlotte; 30. srpna 1813 Augsburg – 25. května 1862 Darmstadt) byla bavorská princezna a velkovévodkyně Hesenska.

Život 
Narodil se 30. srpna 1813 v Augsburgu jako dcera prince Ludvíka Bavorského a jeho manželky Terezy Sasko-Hildburghausenské.

Dne 26. prosince] 1833 se v Mnichově vdala za dědičného velkovévodu Ludvíka Hesenského, syna velkovévody Ludvíka II. Hesenského a jeho manželky Vilemíny Luisy Bádenské. Roku 1848 nastoupil její manžel po smrti svého otce do pozice velkovévody. Zemřela bezdětná 25. května 1862 v Darmstadtu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Bavorské princezny
Wittelsbachové
Hesenské velkovévodkyně
Narození 30. srpna
Narození v roce 1813
Úmrtí 25. května
Úmrtí v roce 1862
Narození v Augsburgu
Úmrtí v Darmstadtu